«Электрон» как название сплава имеет несколько значений.

 Электрон — сплав на основе магния (~90% Mg). Имеет высокую прочность и небольшую плотность. Легко полируется. Редко употребляемое название группы магниевых сплавов. Воспламеняется при температуре 600 °C и горит ослепительно белым или голубоватым пламенем, развивая температуру до 2800 °C. Под таким названием в 20-х гг. 20 в. появились первые промышленные магниевые сплавы на основе систем Mg—Al—Zn и Mg—Mn, содержащих до 10% Al, до 3% Zn и до 2,5% Mn. Применяется в авиа- и автомобилестроении. Также применялся для изготовления корпусов зажигательных бомб (т. н. «электронные бомбы»).
 Электрум (электрон; с древнегреческого языка переводится как янтарь) в древности — сплав золота и серебра. Применялся для изготовления монет, а также ювелирных изделий.

Сплавы магния
Сплавы золота